Lewis Baltz, photographe américain.
 Kirk Baltz, acteur et producteur américain

Patronyme alsacien
Patronyme lorrain